Women's Regional Handball League 2013-14 var den sjette sæson af Women's Regional Handball League.

Ligaen havde deltagelse af ni hold fra Slovenien, Kroatien, Montenegro og Makedonien, som mødte hinanden i en dobbeltturnering ude og hjemme, men kun seks af holdene fuldførte sæsonen. Turneringen blev vundet af ŽRK Budućnost fra Montenegro, som vandt ligaen for femte sæson i træk.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
Women's Regional Handball League

Noter 

Håndbold i 2013
Håndbold i 2014
Women's Regional Handball League